Marodörer kan syfta på:

 Marodörer – en pjäs av August Strindberg från 1886-1887, se Kamraterna
 Marodörer (1934) – en svensk film från 1934
 Marodörer (1947) – en amerikansk film från 1947, originaltitel The Marauders
 Marodörer (1955) – en amerikansk film från 1955, originaltitel The Marauders

Se även
 Marodör